38-я легкотанковая бригада (38 лтбр) — воинское соединение автобронетанковых войск в РККА Вооружённых Сил СССР.

1-е формирование 
В середине 1938 в автобронетанковых войсках Красной Армии проведена перенумерация бригад и переход их на новые штаты. 15-я механизированная бригада стала называться 38-я легкотанковая бригада. 26.07.1938 бригада вошла в состав Винницкой армейской группы Киевского Особого военного округа.

Бригада вооружена была лёгкими танками Т-26. Дислоцировалась бригада в г. Шепетовка Каменец-Подольской области.

16 сентября 1939 бригада в составе 17-го стрелкового корпуса Волочиской армейской группы Украинского фронта принимала участие в Польском походе РККА. Бригада в составе Действующей армии находилась 17.9.39-28.9.39.

24 сентября Волочиская армейская группа переименована в Восточную армейскую группу. 38-я бригада получила приказ выдвинуться в район м. Сокал (ныне Сокаль Львовской области).

25 сентября бригада начала марш к Сокал.

28 сентября Восточная армейская группа переименована в 6-ю армию.

К исходу 29 сентября бригада подошла к Замостью.

За время марша бригада вступала в боевые столкновения с вооружёнными польскими группами. Всего бригада прошла 748 км, потеряв 8 человек убитыми и 6 ранеными. Было взято в плен около 30 тысяч человек, захвачено 11 танков.

С октября 1939 бригада дислоцировалась в г. Владимир-Волынский и входила в состав 6-й армии КОВО.

20 июня — 10 июля 1940 бригада была в составе 12-й армии Южного фронта во время освободительного похода рабочих и крестьян от гнёта капиталистов и помещиков в Румынию, но в Северную Буковину не входила.

В марте 1941 бригада пошла на формирование 41-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса.

Полное название 
38-я легкотанковая бригада

Подчинение 
 Киевский военный округ (… — 26.07.1938);
 Винницкая армейская группа Киевского Особого военного округа (26.07.1938 — 16.09.1939);
 17-й стрелковый корпус Волочиской армейской группы Украинского фронта (16 — 24.09.1939);
 17-й стрелковый корпус Восточной армейской группы Украинского фронта (24 — 28.09.1939);
 17-й стрелковый корпус 6-й армии Украинского фронта (28.09 — октябрь 1939);
 6-я армия Киевского Особого военного округа (октябрь 1939 — 20.06.1940);
 12-я армия Южного фронта (20 июня — 10 июля 1940);
 6-я армия Киевского Особого военного округа (июль 1940 — март 1941).

Командование 
Командиры бригады: 
 Волох, Пётр Васильевич комбриг, (1938 — 4.06.1940).
 Катуков, Михаил Ефимович, полковник, (20.07 — …11.1940).
 Павлов, Пётр Петрович, полковник, (…11.1940 — весна 1941).

Заместитель командира бригады по политической части:
 Зуев Иван Васильевич, с сентября 1935 полковой комиссар, (до 10.05.1939).
 Балыков, Михаил Михайлович, полковой комиссар (с мая 1939).

Заместитель командира бригады по строевой части:
 Павлов, Пётр Петрович, подполковник, (1938 — …11.1940).

Помощник командира бригады по технической части:
 Шилькрот, Моисей Давидович, майор, ….

Начальник штаба бригады:
 Малыгин Константин Алексеевич, майор, …, (до 03.1941).

Начальник оперативной части:
 Невжинский, Михаил Васильевич, майор, (с 1939).

Начальник 5-й части (тыл бригады):
 Мухин, Алексей Васильевич, капитан.

Начальник химической службы:
 Верушкин, Фёдор Алексеевич

Начальник политического отдела:
 Широков, Виктор Прокофьевич, батальонный комиссар, (до 4.11.1939).
 Командование подразделений
 53-й отдельный танковый батальон: пом командира батальона майор Василий Георгиевич Королёв (18.1.1939 —5.3.1940). 
 79-й отдельный учебный танковый батальон: Командир батальона майор Василий Георгиевич Королёв (5.3.1940 — 1941 г.).

 271-й ремонтно-восстановительный батальон: Командир батальона капитан Михаил Семёнович Ральников.

Состав 
На 1938:
 управление бригады
 53-й отдельный танковый батальон
 55-й отдельный танковый батальон
 61-й отдельный танковый батальон
 79-й отдельный учебный танковый батальон
 271-й ремонтно-восстановительный батальон

Боевая деятельность 
1938 год

26 июля Главный Военный совет Красной Армии Киевский военный округ преобразовал в Киевский Особый военный округ и создал в округе армейские группы. В автобронетанковых войсках проведена перенумерация бригад и переход их на новые штаты. 15-я механизированная бригада стала называться 38-я легкотанковая бригада. Бригада вошла в состав Винницкой армейской группы.

38-я лтбр дислоцировалась в гарнизоне г. Шепетовка.
 Командир бригады комбриг П. В. Волох.
 Заместитель командира бригады по строевой части подполковник П. П. Павлов.
 Заместитель командира бригады по политической части полковой комиссар И. В. Зуев.
 Начальник штаба бригады майор К. А. Малыгин.

1939 год

38-я лтбр дислоцировалась в гарнизоне г. Шепетовка.
 Командир бригады комбриг П. В. Волох.
 Заместитель командира бригады по строевой части подполковник П. П. Павлов.
 Заместитель командира бригады по политической части полковой комиссар И. В. Зуев.
 Начальник штаба бригады майор К. А. Малыгин.

В мае заместителем командира бригады по политической части назначен полковой комиссар М. М. Балыков.

1 сентября началась германо-польская война.

4 сентября с разрешения СНК СССР Народный комиссар обороны СССР отдал приказ о задержке увольнения в запас отслуживших срочную службу красноармейцев и сержантов на 1 месяц и призыв на учебные сборы военнообязанных запаса в КОВО.

6 сентября около 24.00 Народный комиссар обороны СССР прислал командующему войсками КОВО командарму 1-го ранга С. К. Тимошенко директиву о проведении «Больших учебных сборов» (далее БУС) являвшихся скрытой частичной мобилизацией.

7 сентября начались мобилизационные мероприятия под названием «Большие учебные сборы» в КОВО и Винницкой армейской группе.

9 сентября ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение об увеличении тиражей армейских газет в округах, проводивших БУС, и центральных газет для распространения в армии.

11 сентября КОВО выделил управление Украинского фронта и войска, входящие в него. Командующим войсками фронта назначен командарм 1-го ранга С. К. Тимошенко.

14 сентября Военному совету КОВО направляется директива Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова и Начальника Генерального штаба РККА командарма 1-го ранга Б. М. Шапошникова за № 16634 «О начале наступления против Польши». В директиве поставлена задача к исходу 16 сентября скрытно сосредоточить и быть готовым к решительному наступлению с целью молниеносным ударом разгромить противостоящие польские войска.

15 сентября войска Винницкой армейской группы Украинского фронта в основном завершили мобилизацию и сосредоточились в исходных районах у советско-польской границы.

16 сентября управление Винницкой армейской группы переименовано в управление Волочиской армейской группы с управлением в г. Волочиск. Командующим войсками Волочиской группы назначен командующий войсками Винницкой армейской группы Голиков Ф. И.

В состав группы вошли:
 17-й стрелковый корпус с приданными 38-й легкотанковой бригадой (со 142 лёгкими танками Т-26) и 10-й тяжёлой танковой бригадой (к моменту начала операции к месту выступления прибыло 58 Т-28 и 20 БТ-7 — два танковых батальона и разведывательная рота, остальные находились в резерве армейской группы и прибыли позже),
 2-й кавалерийский корпус с приданной 24-й легкотанковой бригадой (с 237 быстроходными лёгкими танками БТ),
 Старо-Константиновский и Проскуровский укреплённые районы,
 авиационные и другие специальные части.

Командование бригады:
 Командир бригады комбриг П. В. Волох.
 Заместитель командира бригады по строевой части подполковник П. П. Павлов.
 Заместитель командира бригады по политической части полковой комиссар М. М. Балыков.
 Начальник штаба бригады майор К. А. Малыгин.

16 сентября Военный совет Украинского фронта директивой № А0084 поставил подчинённым войскам боевые задачи.

17 сентября

В 4.00 штурмовая группа пограничников и красноармейцев захватила Волочиский пограничный мост. В 4.30 войска 17-го ск нанесли артиллерийский удар по огневым точкам и опорным пунктам противника. В 5.00 другие передовые и штурмовые отряды 17-го ск Красной Армии и пограничных войск НКВД перешли границу и разгромили польскую пограничную охрану. В 5.00 войска 17-го ск приступили к форсированию р. Збруч, используя захваченный мост и наводя мостовые переправы. С 5.00 до 8.00 96-я и 97-я стрелковые дивизии и 38-я и 10-я танковые бригады 17-го ск форсировав р. Збруч, сломили незначительное сопротивление польских пограничников в глубине обороны. Около 8.00 войска 17-го ск перестроились из боевого порядка в походные колонны и двинулись в сторону г. Тарнополя. Подвижные танковые соединения 17-го ск 38-я лтбр и 10-я ттбр быстро обогнали стрелковые полки и двинулись вглубь польской территории.

20 сентября

В течение 19 и 20 сентября между представителями командования Красной Армии и Германской армии в г. Москве и г. Львове велись переговоры об отводе германских войск окружавших полукольцом г. Львов. Одновременно велись переговоры между представителями командования Красной Армии и начальника польского гарнизона, находившегося в г. Львове.

Львов. В 16.20 2-му кавалерийскому корпусу, командир корпуса комдив Ф. Я. Костенко, были подчинены из 17-го ск 38-я лтбр, 10-я ттбр и сводный отряд 96-й и 97-й стрелковых дивизий. По приказу командования в войсках началась подготовка к штурму г. Львова, намеченного на 9.00 21 сентября.

К вечеру 20 сентября 14-я кд 2-го кк достигла Ярычева, Барщевеще, а 3-я кд 2-го кк — Калиновки, Бялки Шляхецкой в 8 км от г. Львова.

К 21 сентября ко Львову подошли батальоны 38-й легкотанковой бригады (командир бригады комбриг П. В. Волох) и 10-й тяжёлой танковой бригады (командир бригады полковник К. Иванов).

21 сентября

00.00.Львов. Советские войска занимали позиции вокруг города, одновременно готовясь к атаке города, назначенной на 9.00: 14-я кд должна была атаковать город с севера и северо-востока, сводный отряд 17-го ск с 38-й лтбр — с востока; 5-я кд вместе с 10-й ттбр — с юго-востока, а 3-я кд — с юга и юго-запада.

2.00.Москва. В ходе второго заседания на советско-германских переговорах с 2.00 до 4.00 21 сентября уточнялись сроки выхода на демаркационную линию и был подписан советско-германский протокол: на западный берег р. Сан, у Перемышля, к вечеру 26 сентября и на западный берег р. Сан, у Санок и южнее, к вечеру 28 сентября.

Позже по просьбе представителей германского командования были перенесены сроки:
на восточный берег р. Сан у Перемышля к вечеру 27 сентября и на восточный берег р. Сан у Санок и южнее к вечеру 29 сентября.

22 сентября начальник гарнизона Львова бригадный генерал В.Лангер отдал приказ о капитуляции польского гарнизона. В 15:00 185 танков 24-й легкотанковой бригады в походной колонне вошли в город. В течение вечера и ночи наши советские танкисты занимались разоружением солдат и офицеров гарнизона.

24 сентября Волочиская армейская группа переименована в Восточную армейскую группу.
38-я бригада получила приказ занять район м. Сокал Львовского воеводства Польши (ныне Сокаль Львовской области).

25 сентября бригада начала марш к Сокал.

28 сентября Восточная армейская группа переименована в 6-ю армию.
Бригада совершала марш к Сокал.

29 сентября К исходу дняя бригада подошла к Замостью.
 
30 сентября. За время марша активных боевых действий не велось. Всего бригада прошла 748 км, потеряв 8 человек убитыми и 6 ранеными. Взято в плен около 30 тысяч человек, захвачено 11 танков.

2 октября бригада была в резерве 5-й армии Украинского фронта.

С октября бригада дислоцировалась в г. Владимир-Волынский.

1940 год

Приказом наркома обороны от 4 июня 1940 командир бригады полковник П. В. Волох назначен командиром 11-й танковой дивизии 2-го механизированного корпуса.

9 июня. Планирование освободительного похода

9 июня в Генеральном штабе Красной Армии был подготовлен проект директивы войскам округов, согласно которому для действий против армии Румынии из войск Киевского ОВО для операции по освобождению Северной Буковины привлекались 5-я армия и 12-я армия. В числе соединений округа была и 38-я лтбр.

В 20.50-21.55 начальник Генштаба Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников получил указания политического руководства СССР о подготовке войск к военной операции.

В связи с подготовкой освободительного похода все новые формирования были прекращены. Командовать 38-й легкотанковой бригадой остался полковник П. В. Волох.

10 июня

В 1.15 Военный совет КОВО после получения директивы Генерального штаба в течение 15 минут оповестил командиров соединений о приведении в боевую готовность. На подготовку к выступлению предоставлялся один день. Начало переброски войск по железной дороге и движения своим ходом с 00.05 минут 11 июня.

В 11.20-11.30 10 июня начальник Генштаба направил командующему войсками КОВО совершенно секретную директиву № ОУ/584 о сосредоточении походным порядком в новые районы соединений и частей.

20 июня

В 21.45 командующий войсками КОВО генерал армии Г. К. Жуков, получил директиву наркома обороны и начальника Генштаба № 101396/сс, в которой приказывалось:
 Для управления войсками из состава Управления Киевского Особого Военного Округа выделить управление Южного фронта. Командующим войсками фронта назначается командующий войсками КиевОВО генерал армии Г. К. Жуков, штаб фронта в г. Проскуров.
 Приступить к сосредоточению войск и быть готовым к 22.00 24 июня к решительному наступлению с целью разгромить румынскую армию и занять Бессарабию.
 При сосредоточении иметь следующую группировку:
 12-я армия — командующий армией генерал-лейтенант Черевиченко, зам. командующего — генерал-лейтенант Парусинов. Штаб армии — Коломыя. Войска армии развернуть: управления 13, 8, 17-го стрелковых корпусов; 139, 60, 62, 124, 72, 58, 146, 131 и 81-я стрелковые дивизии; 5, 10, 23, 24, 26 и 38-я танковые бригады; 135, 168, 305, 324, 375 и 376-й артполки РГК; 315 и 316-й артдивизионы в районе Куты, Снятынь, Стецова, Коломыя.

23 июня

В 17.00 в Генштаб в Москву из управления КОВО в Киеве полковник Данилов доставил на утверждение наркома обороны и начальника Генштаба проекты директивных документов командования Южного фронта. Основным был документ № А-1/00138/сс/ов, содержащий «План операции Южного фронта по окружению и пленению вооружённых сил Румынии, сосредоточенных в Северной Буковине и Бессарабии». 38-я лтбр должна была действовать в составе 17-го ск 12-й армии.

Войска армии должны были быть развернуты: 13-й ск (139, 60, 62 сд, 23 и 24 тбр, 376, 168, 305 ап РГК; 1 танк. б-н КВ); 8-й ск (72, 124, 146 сд; 5, 10, 26 тбр; 324, 375, 135 ап, 316 артдив РГК); 17-й ск (58 и 131 сд, 38 тбр; 315 артдив РГК) — в районе Куты, Снятынь, Стецова, Коломыя — для нанесения главного удара в направлении Черновицы.

Трудности во время перевозок войск по железной дороге привели к тому, что войска не успевали сосредоточиться к 24 июня. Поэтому 23 июня командующий войсками Южного фронта генерал армии Г. К. Жуков доложил наркому обороны: Выполняя Вашу директиву, войска КОВО и ОдВО приступили с 10.6.1940 г. к сосредоточению, но они не успевают к назначенному сроку. Полная готовность 12-й армии — к исходу 27.6.40 г. В частности к данному моменту в 12-й армии в танковых войсках из шести танковых бригад сосредоточились четыре. Две закончат сосредоточение к исходу 24.6. Состояние танковых войск 12-й армии следующее:

Из шести танковых бригад четыре укомплектованы боевыми машинами на 80 % (23-я, 24-я, 5-я, 10-я), остальные две укомплектованы хуже: 26-я тбр выступила с 38 танками, в настоящее время количество танков доведено до 130, 38-я тбр имеет 87 танков.

Техническое состояние машин удовлетворительное. Цистернами и бочкотарой бригады обеспечены всего на 39 %. Поэтому танковые бригады могут поднять с собой лишь от одной до двух заправок горючего. Возможности получения бочкотары нет. Подвижными и ремонтными средствами танковые части обеспечены на 35-50 %. Низкий процент обеспеченности тракторами — в среднем на 58 %.

24 июня

Исходя указаний начальника Генштаба командующий войсками Южного фронта в 11.15 24 июня отдал своим войскам приказ № 2/М: «Планы действий 5-й армии, 9-й армии и Черноморского флота Нарком Обороны утвердил без изменений. В действия 12-й армии внести следующие изменения:

6. Из состава 13-го ск изымается 168-й гап БМ и 24-я лтбр и придаются 168-й гап — 17-му ск, 24-я лтбр — 8-му ск.

7. Из состава 8-го ск передаётся 5-я лтбр 17-му ск. В остальном без изменений.
Командующему 12-й армии в соответствии с этими уточнениями произвести перегруппировку, закончив её к утру 26.6».

28 июня. Освободительный поход в Северную Буковину

В 11.00 после получения ответа румынского правительства советские войска получили новую задачу — без объявления войны занять Бессарабию и Северную Буковину.

Военный совет Южного фронта отдал войскам директиву № А00149, которой поставил новую задачу войскам Южного фронта — быстрым выдвижением к р. Прут закрепить за СССР территорию Северной Буковины и Бессарабии.

В 14.00 советские войска начали операцию по занятию территории Северной Буковины и Бессарабии.
38-я лтбр на территорию Северной Буковины не вводилась.

Командование бригады:
 Командир бригады комбриг П. В. Волох.
 Заместитель командира бригады по строевой части подполковник П. П. Павлов.
 Заместитель командира бригады по политической части полковой комиссар М. М. Балыков.
 Начальник штаба бригады майор К. А. Малыгин.
 Помощник командира бригады по технической части майор М. Д. Шилькрот.
 Начальник оперативной части майор М. В. Невжинский
 Начальник 5-й части (тыл бригады) капитан А. В. Мухин
 Начальник химической службы Ф. А. Верушкин

3 июля. Окончание освободительного похода в Северную Буковину

В 14.00 советско-румынская граница была закрыта. Таким образом войска Южного фронта выполнили поставленную перед ними задачу. Главные силы приступили к изучению новых дислокации и плановой боевой и политической подготовке в занимаемых ими районах.

3 июля 38-я лтбр входила в состав 15-го ск (7-я,141-я сд, 81-я мд, 38-я лтбр).

5 июля в связи с окончанием Бессарабского похода 5 июля войска Южного фронта были приведены в состояние постоянной боевой готовности мирного времени.

9 июля все войска Южного фронта выдвигались к местам постоянной дислокации. 9 июля было расформировано управление Южного фронта.

20 июля командиром бригады назначен М. Е. Катуков, с должности командира 5-й легкотанковой бригады.

В ноябре полковник М. Е. Катуков назначен командиром 20-й танковой дивизии 9-го механизированного корпуса (в г. Шепетовка).

В ноябре заместитель командира бригады по строевой части полковник П. П. Павлов назначен командиром бригады.

1941 год

В марте 1941 бригада пошла на формирование 41-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса. Начальник штаба бригады Малыгин назначен начальником штаба 41-й тд 22-го мк.

41-я танковая дивизия формировалась на основе 36-й и 38-й легкотанковых бригад КОВО. Из 36-й был сформирован 82-й танковый полк, из 38-й — 81-й танковый полк. 41-я тд формировалась в г. Владимир-Волынск.

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С.с.112-114; с.118-124-в освободительных походах;с.127-135-новые направления а боевой подготовке;
 Военный энциклопедический словарь. М.,Военное издательство, 1984. С.45-46-армия; с.46-47-армия; с.189-германо-польская война; с.169-вторая мировая война 1939-45; с.525-освободительные походы 1939-40; с.500-общевойсковые армии; с.763-украинский фронт 1939;
 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. Издательство «Новости». Москва, 1990.
 Мельтюхов, Михаил Иванович Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. Часть третья. Сентябрь 1939 года. Война с запада — М., 2001. Страницы: «Советские военные приготовления», «Группировка советских войск к 17 сентября 1939 г.», «Польская кампания красной армии: 17—21 сентября». (Книга на сайте: http://militera.lib.ru/research/meltyukhov2/index.html)
 Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940—1941 гг. Структура и кадры центрального аппарата HКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. — М.; СПб.: Летний сад, 2005.(см. http://militera.lib.ru/docs/da/komsostav/index.html)
  (О П. В. Волохе)
  (О К. А. Малыгине)
 Мельтюхов М. И. Освободительный поход Сталина. М., Яуза, Эксмо, 2006. ISBN 5-699-17275-0 Глава «Советское военное планирование», Таблица 4. Запланированная группировка войск Южного фронта: 17-й ск в составе 58-я и 131-я сд, 38-я лтбр; 315-й артдив РГК. Глава «Бессарабский поход», Таблица 8. Группировка войск Южного фронта на 3 июля 1940 г.: 15-й ск в составе 7-я,141-я сд, 81-я мд, 38-я лтбр.
 «Танкомастер», № 04, 2005. Танки и бронетанковые войска Польши 1919—1939. ч. 1.
 «Танкомастер», № 06, 2005. Танки и бронетанковые войска Польши 1919—1939. ч. 2.
 РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 684. Л. 219,232; Д. 687. Л. 125. Южный фронт

Ссылки 
 http://rkka.ru/ihandbook.htm  Раздел: «ХРОНИКА СОБЫТИЙ 1939 год»: Страницы: «Полевые управления фронтов». «Полевые управления армий». «Управления корпусов».
 http://tankfront.ru/polska/in-action/pohod_v_polshu_1939.html Страница: «Освободительный поход Красной Армии». Сайт: Танковый фронт 1939—1945.

Бригады СССР
Танковые бригады
Танковые формирования СССР